Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Angers Arena Loire 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 14 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 4. und 5. Dezember 2022 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Angers